Mèo Vạc (huyện), een huyện in de provincie Hà Giang, Vietnam
Mèo Vạc (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.